Лачарак () — посёлок в Сербии, в общине Сремска-Митровица, в Сремском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Срем. По переписи населения Сербии 2002 года в посёлке проживали  жителя (по переписи населения 1991 года —  жителей).

Посёлок — северо-западный пригород города Сремска-Митровица. Лачарак находится на левобережье реки Сава, с южной стороны автотрассы .

Демография 
В посёлке Лачарак, по переписи 2002 года проживали 8495 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 38,2 лет (36,9 года у мужчин и 39,5 года у женщин). В посёлке есть 3526 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 3,09.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Населённые пункты Воеводины